Avispero puede referirse a:
 Avispero, panal que construyen las avispas.
 Avispero, decoración a modo de las celdillas del panal que fabrican las avispas. 
 Avispero, grupo de ultras del Real Zaragoza fundado en 2010.